Вандерсон () — бразильское имя.

Известные носители 
 Вандерсон да Силва Соуза (Вандиньо, р. 1986) — бразильский футболист.
 Вандерсон ду Карму (род. 1986) — бразильский футболист.
 Соуза Кампос, Вандерсон Масиэл (род. 1994) — бразильский футболист.